Světelná minuta je jednotka délky, která je definována jako vzdálenost, kterou urazí světlo v absolutním vakuu za jednu celou minutu, což představuje 17 987 547 480 m. Tato hodnota je přesná, protože metr je ve skutečnosti definován z hlediska rychlosti světla.

Vzdálenost ve světelných minutách 
Průměrná vzdálenost Země od Slunce (1 AU) je 8,317 světelných minut.

Další jednotky 
Další jednotky související se světelnou minutou jsou světelný rok, světelný měsíc, světelný týden, světelný den, světelná hodina, světelná sekunda.

Externí odkazy 
 vzdálenosti ve vesmíru 

Jednotky délky
Astronomické jednotky